Esbo ist:
 eine Stadt in Finnland, siehe Espoo

ESBO ist die Abkürzung für:
 Epoxydiertes Sojaöl
 die deutsche Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung für Schmalspurbahnen

ESBO